Het AFC Vrouwenkampioenschap 2006 werd van 16 tot en met 30 juli 2006 in Vietnam (eerste fase) en Australië (tweede fase) gespeeld. De vijftiende editie van dit voetbaltoernooi werd gewonnen door China door in finale gastland Australië, na strafschoppen, verslaan. De eerste vier landen van dit kampioenschap plaatsten zich voor het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2007.

Kwalificatie 
Alle wedstrijden werden gespeeld in het Mỹ Đìnhstadion, Hanoi, Vietnam. De nummers 1 en 2 van elke groep plaatste zich voor de play-offs.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

 * Singapore door na loting.

Play-offs
De winnaars plaatste zich voor het eindtoernooi.

Teams

Japan, China, Noord-Korea en Zuid-Korea waren automatisch gekwalificeerd door hun resultaat in het AFC Vrouwen Kampioenschap 2003.

Groep A

Groep B

Halve finale

Troostfinale

Finale

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 2005
Voetbal in 2006
Voetbal in Vietnam
Voetbal in Australië
Sportevenement in Australië